Belocian ist der Familienname folgender Personen:
 Jeanuël Belocian (* 2005), französischer Fußballspieler
 Wilhem Belocian (* 1995), französischer Leichtathlet